Pineda est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Leonardo Ruíz Pineda, paroisses civile de la municipalité de Tucupita dans l'État de Delta Amacuro au Venezuela ;
 Pineda de Mar, commune de la province de Barcelone, en Catalogne, en Espagne,
 Pineda, station du métro de Séville en Espagne.

Patronyme 

 Allen Pineda Lindo, surnommé apl.de.ap, chanteur américain ;
 Empar Pineda (1944-), militante féministe et LGBT espagnole ;
 Francisco Pineda (1959-), footballeur espagnol ;
 Gonzalo Pineda, footballeur mexicain ;
 Gonzalo Díaz de Pineda (v. 1499-1545), conquistador espagnol ;
 Jean-Claude Pinéda, joueur français de rugby à XV ;
 Laureano Pineda, président du Nicaragua ;
 Mariana Pineda, joueuse de hockey sur gazon argentine ;
 Mauricio Pineda, footballeur argentin ;
 Miguel Pineda, footballeur franco-espagnol ;
 Orbelín Pineda (1996-), footballeur mexicain ;
 Patricia Pineda (1992-), coureuse de fond espagnole ;
 Pedro Pineda, judoka vénézuélien ;
 Alonso Álvarez de Pineda, explorateur et cartographe espagnol ;
 Juan Pérez de Pineda, écrivain protestant espagnol.

Patronyme hispanique